Thornby – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Thornby – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)